Koszyk – element oprogramowania sklepów internetowych. Zastosowanie koszyka internetowego polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę sklepu wybiera produkty (które chce zamówić) i dodaje je do koszyka.

Dodawanie (wrzucanie) produktów do koszyka następuje przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku, czy hiperłącza. Klient sklepu ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć dane z koszyka na treść zamówienia, które jest wysyłane do obsługi sklepu internetowego. W większości implementacji kupujący ma też możliwość usuwania produktów z koszyka oraz zmiany liczby zamawianych sztuk (jeśli dostępna jest dana ilość towaru).

Jednym ze sposobów realizacji takiego koszyka jest użycie mechanizmu sesji, który umożliwia czasowe przechowywanie danych klienta.

Elementy stron WWW